HID1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 788 амінокислот, а молекулярна маса — 88 745.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки